Amminoacido ossidasi è un termine generico per denominare un enzima che ossida un amminoacido a 2-ossoacido. Più nel dettaglio, si distinguono:
L-amminoacido ossidasi, specifica per la conformazione L del substrato;
D-amminoacido ossidasi, specifica per la conformazione D del substrato.